Chiaramello ist der Familienname folgender Personen:

 Domenico Chiaramello (1897–1986), italienischer Politiker
 Giancarlo Chiaramello (* 1939), italienischer Komponist, Orchesterleiter und Arrangeur